A san Giovanni Battista, quale patrono degli abitanti di Firenze, sono dedicate diverse chiese in Italia

 Messina: Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini
 Napoli: Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini
 Roma: Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini